Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kelly Evernden che ha battuto in finale Tim Wilkison 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Henri Leconte (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Jonas Svensson (terzo turno)
 Tim Wilkison (finale)
 Peter Doohan (secondo turno)
 Danie Visser (secondo turno)
 Kelly Evernden (semifinali)
 Michiel Schapers (semifinali)

 Jaime Yzaga (terzo turno)
 Christo Steyn (secondo turno)
 Eddie Edwards (quarti di finale)
 Nduka Odizor (secondo turno)
 Richard Matuszewski (secondo turno)
 Dan Goldie (secondo turno)
 Éric Winogradsky (quarti di finale)
 Andrew Castle (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1987